Финал НБА 1951 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 1950/1951 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Нью-Йорк Никс» сыграл с чемпионом Западного дивизиона «Рочестер Роялз».

Чемпионом НБА стал «Рочестер Роялз», который победил в семи матчах «Нью-Йорк Никс» со счётом 4–3.

Арены

Предстояние

Рочестер Роялз 
«Рочестер Роялз» вышел в первый раз в финал. «Роялз» закончили регулярный сезон с результатом 41–27, заняв второе место в Западном дивизионе. «Рочестер» победил в полуфинале дивизиона «Форт-Уэйн Пистонс» 2–0, а в финале Западного дивизиона был сильнее «Миннеаполис Лейкерс» 3–1.

Нью-Йорк Никс 
«Нью-Йорк Никс» впервые в истории вышли в финал НБА. «Никс» закончили регулярный сезон с результатом 36–30, заняв третье место в Восточном дивизионе. «Нью-Йорк» одержал победу в полуфинале дивизиона над «Бостон Селтикс» 2–0, а в финале Восточного дивизиона выиграл у «Сиракьюс Нэшнлз» 3–2.

Регулярный сезон

Плей-офф 1951

Серия

Составы команд

Рочестер Роялз

Нью-Йорк Никс

Статистика игроков

«Рочестер Роялз»

«Нью-Йорк Никс»

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 1950/1951
Финал НБА
Апрель 1951 года